Gleichschwebend ist ein Fachbegriff in zwei Gebieten und steht für:
Gleichstufige Stimmung eines Musikinstruments
Gleichschwebende Aufmerksamkeit, die von Sigmund Freud geforderte Haltung des Psychoanalytikers